Piacentini est un patronyme porté notamment par :

 Éléna Piacentini (1969-), auteur de polars française.
 Marcello Piacentini (1881-1960), architecte et urbaniste italien.
 Pietro Piacentini (1898-1963), général et aviateur italien.
 Rose-Marie Piacentini (1938-), nageuse française.
 Settimio Piacentini (1859-1921), général italien.

Autres
 Les Colli Piacentini, un terroir viticole italien situé dans la partie ouest de la province de Plaisance en Émilie-Romagne
 , Plusieurs bâtiments italiens